Burg Gleichen steht für:
 Burg Gleichen, eine mittelalterliche Burgruine in Thüringen in der Nähe von Wandersleben bei Gotha
 Die Gleichen, ein ehemaliges Burgenpaar im Landkreis Göttingen
 Burgstall Gleichen, ehemalige Reichsburg in Obergleichen in der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg